El Príncipe Eitel Federico de Prusia (en alemán: Eitel Friedrich von Preussen; Potsdam, 7 de julio de 1883 - ibíd., 8 de diciembre de 1942) fue el segundo hijo del Emperador Guillermo II y su primera esposa, la princesa Augusta Victoria de Schleswig-Holstein.

Biografía 
El inusual nombre "Eitel Federico", abreviado a menudo como Eitel Fritz para la familia, tenía una antigua tradición en la casa de Hohenzollern. Pasó sus días escolares en Plön, perteneciendo al Corps Borussia Bonn desde 1904, como su padre.

El 27 de febrero de 1906, el príncipe Eitel se casó en Berlín con la duquesa Sofía Carlota de Oldemburgo (Oldemburgo, 2 de febrero de 1879-Westerstede, 29 de marzo de 1964). Tras un matrimonio infeliz, se divorciaron el 20 de octubre de 1926 y no tuvieron hijos. 

En el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, Eitel Federico fue hecho Comandante del  Regimiento de Guardias a pie. Fue considerado por su compañía como un modelo de valor personal y fue galardonado con la Cruz de Hierro de ambas clases, y el más alto galardón al valor prusiano, la orden Pour le Mérite con hojas de roble. También fue nombrado Caballero de la Orden Militar de San Enrique. Entre el 4 de abril de 1915 y el 11 de octubre de 1918, dirigió la 1.ª División de Guardias (parte del Cuerpo de Guardias bajo Karl von Plettenberg), primero en el Frente Occidental de la Primera Guerra Mundial, luego en el Frente Oriental. Participó en mayo/junio de 1915 en la ofensiva de Gorlice-Tarnów y en la reconquista de Lviv. En septiembre de 1915, regresó al Frente Occidental, su división luchó en 1916 en Flandes y el Somme. Trasladado al frente oriental en julio de 1917, participó en la contraofensiva en Zloczow. Trasladado nuevamente al Frente Occidental en la primavera de 1918, la División de Guardias estaba atacando en marzo de 1918 en el cruce entre el Somme y el canal Crozat. El 27 de junio de 1918 Eitel Friedrich logró con sus tropas la reconquista del Camino de las Damas. Después de la retirada alemana, luchó en la batalla defensiva entre Marne y Vesle. Al final de la guerra se interpuso entre el Aisne y Aire.

Elevado al cuerpo de cadetes del castillo de Plön, el príncipe Eitel estuvo en el frente de batalla al comienzo de la Primera Guerra Mundial y fue herido en Bapaume, donde comandaba la primera base de la guardia prusiana. Temporalmente cedió la jefatura de su guarnición al conde Hans von Blumenthal, pero volvió a su cargo antes de finalizar el año. Al año siguiente fue destinado al Frente Oriental y durante el verano de 1915, encontrándose en el campo de operaciones de Rusia, tuvo un encuentro casual con Manfred von Richthofen, el cual acababa de tener un encontronazo con su oficial superior, el conde Holck .

Después de la guerra se vinculó a círculos monárquicos, así como a la organización paramilitar Stahlhelm. En 1921 el Tribunal de lo penal de Berlín le encontró culpable de una transferencia fraudulenta de 300.000 marcos, y fue multado con 5.000 marcos.

Entre 1907 y 1926 fue el Gran maestre de la Orden de San Juan del Bailiazgo de Brandeburgo, que es la rama protestante y alemana de la Orden de Malta. También recibió la distinción Pour le Mérite en 1915.

Murió en Potsdam en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y está enterrado en el Antique Temple en el parque del Palacio de Sanssouci. Su funeral fue sencillo y sin honores militares por orden de Hitler.

Honores 
Condecoraciones alemanas

Condecoraciones extranjeras

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Grandes maestres de la Orden de San Juan (Bailiazgo de Brandeburgo)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja (con corona)
Caballeros de primera clase de la Orden de la Corona de Prusia
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Grandes cordones de la Orden del Sol y el León
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Nacidos en Potsdam
Generales alemanes de la Primera Guerra Mundial